

Plaatsen 
 Calvert (Buckinghamshire), een plaats in het Britse graafschap Buckinghamshire
 Calvert (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Calvert (Brits-Columbia), een eiland in Brits-Columbia, Canada
 Calvert (Newfoundland en Labrador), een plaats op Newfoundland, Canada
 Calvert Island, een eiland in Ontario, Canada

Personen 
 Frank Calvert, (1828-1908), een Engelse amateurarcheoloog
 Philip Powell Calvert, (1871-1961), een Amerikaanse entomoloog

Overig 
 Calvert (motorfiets), een voormalig Brits motorfietsmerk